Victini (amb xinès "ビクティニ") és un Pokémon singular sense evolució de tipus psíquic/foc de la cinquena generació. El seu nom prové de la paraula victory (victòria) i tiny (petit).

Si algun entrenador tingués aquest Pokémon la llegenda, diu que guanyarà totes les seves pròximes lluites, curiosament aquest mateix Pokémon ha estat en presoner durant dos-cents anys a l'Illa Jardí llibertat on ha estat vigilat per un guarda, amb el fi de què ningú pogués aprofitar-se de la seva peculiar habilitat.

Hi ha una llegenda que narra sobre un empresari que en un mal dia es va trobar a Victini, descobrint el seu immens poder, així que se'l va emportar al seu apartament on el va cuidar durant molt de tems. Fins a un dia que Victini el va agrair donant-li molta sort al seu treball, tornant-lo milionari.

Pokémon de tipus psíquic
Pokémon de tipus foc